John Tiptoft peut se référer à plusieurs personnes :
 John Tiptoft (1313-1367),  baron Tibetot ;
 John Tiptoft (mort en 1443),  baron Tiptoft et speaker de la Chambre des communes d'Angleterre ;
 John Tiptoft (1427-1470),  comte de Worcester, fils du précédent.